Claudie Flament (1930) – ostacolista francese
 Didier Flament (1951) – ex schermidore francese
 Flavie Flament (1974) – conduttrice televisiva e radiofonica francese
 Léon Flament (1906 – ...) – canoista francese